AIU steht als Abkürzung für:
 Alliance Israélite Universelle, internationale kulturelle jüdische Organisation
 American Intercontinental University, eine kommerzielle Hochschule
 Association Internationale des Universités, internationaler Zusammenschluss der Universitäten seit 1950, Sitz Paris
 Astrophysikalisches Institut und Universitäts-Sternwarte der Friedrich-Schiller-Universität Jena
 Athletics Integrity Unit, unabhängige Integritätskommission des Weltleichtathletikverbandes World Athletics (ehem. IAAF)

Abkürzung